Helse har flere betydninger:

 Sundhed – om helbred
 Helse (Ditmarsken) – en by i Ditmarsken i Tyskland